Qatar ExxonMobil Open 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Qatar ExxonMobil Open rozgrywany w dniach 29 grudnia 2007–5 stycznia 2008 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 049 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Katarze